Simiuttat bezeichnet:
 Simiuttat (Inselgruppe, Kangaatsiaq, nördlich), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Simiuttat (Inselgruppe, Kangaatsiaq, südlich), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Simiuttat (Inselgruppe, Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Simiuttat (Inselgruppe, Nanortalik), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Simiuttat (Inselgruppe, Nuuk, nördlich), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Simiuttat (Inselgruppe, Nuuk, südlich), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Simiuttat (Inselgruppe, Paamiut, nördlich), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Simiuttat (Inselgruppe, Paamiut, südlich), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Simiuttat (Inselgruppe, Qaqortoq), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland